Classe Lord Nelson – classe di due navi da battaglia pre-dreadnought della Royal Navy
Classe Nelson – classe di due navi da battaglia della Royal Navy sviluppate negli anni venti
Classe Nelson – classe di astronavi dell'universo fantascientifico di Gundam